Osoby o tym nazwisku:
 Antoni Majcherczyk – polski pilot wojskowy, doświadczalny i sportowy
 Jerzy Majcherczyk – polski podróżnik, odkrywca, kajakarz
 Julian Majcherczyk – polski pisarz